Paul Baran (1926-2011) – amerykański informatyk
 Paul A. Baran (ur. 1910) – amerykański ekonomista